Perieți – comune rumeno nel distretto di Ialomița
 Perieți – comune rumeno nel distretto di Olt